Петрелла:

 Петрелла, Эррико (1813–1877) — итальянский композитор
 «Петрелла» (SS Petrella) (1923) — немецкое торговое судно